Detta är en lista över sjöar i Sandvikens kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sandvikens kommun.

Lista

Sandvikens kommun
 Lista